Osoby o nazwisku Laurent:
 Christophe Laurent
 Jean Laurent
 Joseph Jean Pierre Laurent
 Lionel Laurent
 Lucien Laurent
 Mélanie Laurent
 Pierre Laurent
 Pierre Alphonse Laurent
 Rachel Laurent
 Yves Saint Laurent

Inne:
 Yves Saint Laurent (dom mody)

Zobacz też 
 Champ-Laurent
 Mont-Laurent
 Saint-Laurent
 Louis St. Laurent